Nossa Senhora do Rosário - uma conhecida aparição mariana
 Nossa Senhora de Fátima - também conhecida como Nossa Senhora do Rosário de Fátima, outra conhecida aparição mariana

Topônimos
Açores
 Cedros (Horta), às vezes referida,  em documentos do século XVIII, como freguesia de Nossa Senhora do Rosário 
 Topo (Nossa Senhora do Rosário)
Brasil
 Nossa Senhora do Rosário (Luziânia)
 Nossa Senhora do Rosário (Santa Maria)
Portugal
 Nossa Senhora do Rosário (Lagoa)
Cabo Verde
 Nossa Senhora do Rosário (Santo Antão)
 Nossa Senhora do Rosário (São Nicolau)

Ver também

Desambiguação